Ilu-issija – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Ilu-issija (gubernator Aszur)
 Ilu-issija (gubernator Damaszku)